Târnăvița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Târnăvița (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Târnăvița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara